

Айонія — місто, штат Айова
 Айонія — місто, штат Мічиган
 Айонія — селище, штат Міссурі